Centenário ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Centenário (Rio Grande do Sul)
 Centenário (Tocantins)
 Centenário do Sul